O Grande Prêmio do Catar de 2010 foi a primeira etapa da temporada de MotoGP de 2010. Aconteceu entre os dias 9 e 11 de abril de 2010 no Circuito Internacional de Losail, localizado em Doha, Catar. O público espectador foi de 7302. O atual campeão Valentino Rossi venceu a primeira corrida da temporada da MotoGP após Casey Stoner bater quando estava na liderança.

Classificação da MotoGP

Classificação da Moto2

Classificação da 125cc

Referências 

 

GPs de MotoGP de 2010
2010
Desporto no Catar em 2010